Die Landesliga Hessen 1948/49 war die vierte Spielzeit der obersten hessischen Amateurklasse nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie war eine Ebene unterhalb der Oberliga Süd angesiedelt. Neu in die Liga kamen die beiden Oberligaabsteiger Viktoria Aschaffenburg und Rot-Weiss Frankfurt sowie die drei Aufsteiger SV Wiesbaden, Union Niederrad und 1. FV Bebra.

Hessischer Amateurmeister 1949 wurde der KSV Hessen Kassel, der allerdings in der anschließenden Aufstiegsrunde zur Oberliga Süd scheiterte. Mit dem VfL Kassel, dem 1. FV Bebra und dem VfB 06 Großauheim stiegen drei Vereine ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Landesliga Hessen 1948/49 bei f-archiv.de

1948
Fußballsaison 1948/49